Bosznia-Hercegovina
 Baćina hegység Hercegovinában
 Baćina, falu Jablanica községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Baćina település Ploče községben, Dubrovnik-Neretva megyében